Erna Steuri (1917-2001), Zwitserse alpineskiester
 Willy Steuri (1912-1978), Zwitsers alpineskiër

Zwitserse achternaam